Соревнования в беге на 100 метров у женщин на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро прошли с 12 по 13 августа 2016 года на Олимпийском стадионе.

Олимпийская чемпионка 2012 года Шелли-Энн Фрейзер-Прайс перед играми выиграла чемпионат мира 2015 года на дистанциях 100 и 200 метров, но в 2016 году результаты снизились. Элейн Томпсон победила её на чемпионате Ямайки, установив лучшее время сезона и повторив национальный рекорд — 10,70 секунд. Другими претендентами на победу были представительницы США Инглиш Гарднер, Тианна Бартолетта и Тори Боуи, рекордсменка Африки Мюриэль Ауре и голландка Дафне Схипперс.

В полуфиналах прекратили свое участие Мюриэль Ауре и Тианна Бартолетта, показавшие в этом году 10,78 секунд. В финал прошло 8 спортсменок, победу одержала представительница Ямайки Элейн Томпсон, второй стала американка Тори Боуи, вырвавшая серебряную медаль на последних метрах у Олимпийской чемпионки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Расписание 
Приведено бразильское время проведения соревнований (UTC-3)

Результаты

Предварительные забеги 
В предварительных забегах участвуют приглашенные спортсмены, не выполнившие квалификационный норматив для участия в Олимпиаде. В следующий этап с каждого забега проходят два участника с лучшим временем (Q) и два самых быстрых из всех забегов (q).

Забег 1 
Ветер: +0,9 м/с

Забег 2 
Ветер: -0,2 м/с

Забег 3 
Ветер: -0,2 м/с

Раунд 1 
Квалификационный норматив: Из кожного забега в полуфиналы проходят 2 спортсменки с лучшим результатом (Q) и 8 добираются по лучшему времени (q).

Забег 1 
Ветер: +0,3 м/с

Забег 2 
Ветер: +0,0 м/с

Забег 3 
Ветер: +0,0 м/с

Забег 4 
Ветер: -0,3 м/с

Забег 5 
Ветер: -0,7 м/с

Забег 6 
Ветер: +0,0 м/с

Забег 7 
Ветер: -1,0 м/с

Забег 8 
Ветер: -0,2 м/с

Полуфиналы

Забег 1 
Ветер: +1,0 м/с

Забег 2 
Ветер: +0,3 м/с

Забег 3 
Ветер: +0,6 м/с

Финал 
Ветер: +0,5 м/с

Ссылки 
 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года 

Ж